Мартин Брест () е американски режисьор, сценарист, продуцент и актьор, добил световна популярност с режисирането на хитови филми като „Ченгето от Бевърли Хилс“, „Среднощно препускане“, „Усещане за жена“ и „Да срещнеш Джо Блек“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски филмови продуценти
Американски актьори и актриси
Американски сценаристи
Американски режисьори
Родени в Ню Йорк